

Sigle 
 Servizio Emergenza Radio
 Sip Express Router  – software SIP server
 Sua Eminenza Reverend[issim]a
 Servizio Elettrico Roma

Astronomia 
 Ser – abbreviazione della costellazione del Serpente

Chimica 
 Ser – Abbreviazione dell'α-amminoacido Serina

Codici 
 SER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seymour Freeman (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Ser – abbreviazione di sericite

Zoologia 
Ser  – genere di granchi della famiglia Pilumnidae

Altro
Nel mondo medievale italiano il prefisso "Ser" (una contrazione di "Signor", da cui deriva anche Messer e Messere) indicava chi svolgeva la professione di notaio (ad esempio "ser" Cepparello da Prato)

Note